Нестеровка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Нестеровка  — упразднённая деревня в Ветковском районе Гомельской области.
 Нестеровка — деревня в Березинском районе Минской области.

Казахстан 
 Нестеровка — бывшее село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области, в 2000 году включено в состав села Киелитас.

Россия 
 Нестеровка — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Нестеровка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Нестеровка — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Нестеровка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Нестеровка — деревня в Карасукском районе Новосибирской области.
 Нестеровка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Нестеровка — село в Пограничном районе Приморского края.
 Нестеровка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Нестеровка — деревня в Красноармейском районе Самарской области.
 Нестеровка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Нестеровка — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Нестеровка — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Нестеровка — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Нестеровка — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Нестеровка — бывшее село в Бориспольском городском совете Киевской области, присоединено к городу Борисполь в 2002 году.
 Нестеровка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Нестеровка — село в Маньковском районе Черкасской области.

Реки 
Нестеровка (приток Мельгуновки) — в Приморском крае.
Нестеровка (приток Ута) — в Свердловской области.
Нестеровка (приток Чёрной) — в Нижегородской области.
Нестеровка (приток Серета) — в Тернопольской области.

Примечания